Parri puede hacer referencia a:el gran dios parri polliglesias nabo mamut lanudo

Personas 

Ferruccio Parri; primer ministro de Italia en 1945, más conocido como Maurizio.
Líbero Parri, futbolista español.
Parri Spinelli, pintor del Renacimiento.
Sócrates Parri Romero, futbolista español.

Miscelánea 

Eustomias parri, especie de pez de la familia Stomiidae en el orden de los Stomiiformes.